Tijdgeest, de kenmerkende manier van denken en handelen van het merendeel van de bevolking in een bepaalde tijd
Zeitgeist (film), een reeks documentaires (2007, 2008, 2011).
Zeitgeist concert, een album van Tangerine Dream
Zeitgeist EP, een ep van Tangerine Dream